Schleker ist der Familienname folgender Personen:

 Bärbel Schleker (* 1977), deutsche Schauspielerin
 Johann Schleker († 1629), deutscher Philosoph, siehe Johann Sleker
 Klara Schleker (1852–1932), deutsche Frauenrechtlerin
 Manfred Schleker (1937–2015), deutscher Soziologe
 Martin Schleker (1935–2022), deutscher Schauspieler, Theaterregisseur und Schriftsteller

Siehe auch:
 Schlecker (Begriffsklärung)